Smoke Gets in Your Eyes puede referirse a:
Smoke Gets in Your Eyes, canción escrita por Jerome Kern y Otto Harbach en 1933, y popularizada por The Platters.
Smoke Gets in Your Eyes, episodio de la serie de televisión Mad Men.